Heinrich Pierer ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Pierer (* 1941), deutscher Manager
 Heinrich August Pierer (1794–1850), deutscher Militär, Verleger und Herausgeber